Зоринский — действующая станция Саратовского отделения Приволжской железной дороги на линии Саратов I — Сенная. Находится возле посёлка Зоринский Саратовского района Саратовской области.

История 
Линия Саратов I — Сенная — Сызрань I электрифицирована на переменном токе, грузовое и пассажирское движение обслуживается электровозами Приволжской дороги: серии ЭП1 приписки ТЧ Саратов и ВЛ80С, ВЛ80Т ТЧ Петров Вал и ТЧ им. М. Горького.

Участок от станции Трофимовский II до станции Сенная был электрифицирован в 1992 году.

Дальнее следование по станции 
По графику 2020 года через станцию без остановки курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Расковского муниципального образования

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги